FIF steht für:
 Air Finland, eine finnische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Fachkraft im Fahrbetrieb, ein in Deutschland anerkannter Ausbildungsberuf
 Fédération Ivoirienne de Football, der Dachverband der Fußballvereine in der Elfenbeinküste
 Automobiles FIF, ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 Five Iron Frenzy, eine christliche Ska-Punk-Band aus Denver 
 Fractal Image Format, ein Grafikformat
 Fräntorps Idrottsförening, ein schwedischer Fußballverein, siehe Qviding FIF

Siehe auch:
 Fiff
 FIV

Abkürzung